Dlouhá Ves kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dlouhá Ves (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Dlouhá Ves (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar